«Торчвуд: День Чуда» () — четвёртый и последний сезон британского научно-фантастического телесериала «Торчвуд», который в свою очередь представляет собой ответвление от популярного телесериала «Доктор Кто», с которым тесно переплетается. Премьерная трансляция сезона, состоящего из 10 эпизодов, прошла в США на канале Starz с 8 июля по 9 сентября 2011 года и параллельно с шести-дневной задержкой в Великобритании (с 14 июля по 15 сентября 2011) на канале BBC One.

Описание 
В один день никто не умирает. По всему миру никто не умирает. И на следующий день, и на следующий, и на следующий, люди стареют — им плохо и больно — но не умирают. Результат: неожиданный скачок населения. На такое количество людей не хватит ресурсов. Говорят, что через четыре месяца человеческая раса не сможет существовать. Но у этого события не может быть естественной причины — за этим кто-то стоит. Начинается гонка на время, и агент ЦРУ Рекс Мэтисон начинает расследование мирового заговора. Ответы находятся в старом тайном Британском институте. Когда Рекс начинает спрашивать «Что такое Торчвуд?», его затягивает в мир приключений и опасности, которая может навсегда изменить понятие человека.

В ролях 

 Джон Барроумэн — капитан Джек Харкнесс ()
 Ив Майлс — Гвен Купер (1-10)
 Мекай Файфер — агент Рекс Мэтисон (1-10)
 Алекса Хэвинс — Эстер Драммонд (1-10)
 Кай Оуэн — Рис Уильямс (1-10)
 Билл Пуллман — Освальд Дэйнс (1-5, 8-10)
 Лорен Эмброуз — Джилли Китцингер (2-5, 8-10)
 Шэрон Морган — Мэри Купер (1, 5, 7-10)
 Арлин Тур — доктор Вера Хуарес (1-5)
 Том Прайс — сержант Энди Дэвидсон (1-2, 5, 7, 10)
 Уильям Томас — Герайнт Купер (1, 5-6, 9-10)
 Пол Джеймс — Ноа Викерс (1-2, 8-10)
 Марина Бенедикт — Шарлотта Уиллс (1-2, 8-10)
 Тедди Сирс — голубоглазый человек (5, 8-10)
 Кэндис Браун — Сара Драммонд (4, 8, 10)
 Уэйн Найт — Брайан Фридкин (2-3, 8)
 Джон де Лэнси — Аллен Шапиро (8-10)
 Фрэнсис Фишер — Мать (9-10)
 Нана Визитор — Оливия Коласанто (7-8)
 Даниэль Фавилли — Анджело Коласанто (7-8)
 Крис Д’Аннунцио — Сальваторе Маранцано (7)
 Марк Вэнн — Колин Малони (5-6)
 Фредерик Колер — Ральф Колтрейн (5-6)
 Дичен Лакмэн — Лин Питерфилд (2)
 Мэр Уиннингэм — Эллис Хартли Монро (4)
 Си Томас Хауэлл — джентльмен (4)

Список эпизодов

История создания 
12 ноября 2009 года Рассел Ти Дейвис подтвердил, что четвёртый сезон «в разработке», и к работе над сериями надеются приступить в январе 2010 года. Джон Барроумен заявил, что подписал контракт на 13 серий нового сезона.

11 апреля 2010 года в интервью на Heat Radio, Джон Бэрроумен сообщил, что 4 сезон всё ещё находится в обсуждении — выпускать его или нет.

7 июня 2010 года на официальном сайте канала BBC1 в разделе о Торчвуде было подтверждено о начале работы над четвёртым сезоном. В статье говорится, что Джон Барроумен и Ив Майлс дали своё согласие на участие в сериале. Капитан Джек Харкнесс возвращается на экраны. Американский кабельный канал Starz и британский BBC One в будущем году выпустят на экраны десятисерийный четвёртый сезон «Torchwood: Miracle Day» (Торчвуд: День Чуда).

«Новые серии позволят Дэвису и его команде создать более яркую и масштабную историю. Ко всему прочему — в их распоряжении неограниченные возможности кабельного телевидения и телеканала Starz в частности», — заявляет руководство канала.

Ожидается, что некоторые уже знакомые персонажи обязательно вернутся в сериал. Персонажи Джона Барроумена и Ив Майлз, а также Расселл Ти Дейвис (в качестве шоураннера и сценариста) продолжат рассказывать о приключениях специального отряда «Торчвуд». На этот раз события сезона будут носить международный характер. Помимо полюбившихся Капитана Джека и Гвен Купер в новую команду Торчвуда войдут агент ЦРУ Рекс Мэтисон (актёр Мехи Файфер), аналитик ЦРУ Эстер Драммонд (Алекса Хэвинс) и хирург Вера Хуарос (Арлин Тур). Большое влияние на происходящие события окажут гениальный PR-специалист Джилли Китцинжер (Лорен Эмброуз) и убийца-педофил Освальд Дэйнс (Билл Пуллман). Команде Торчвуда придётся сражаться с нависшей над планетой угрозой, не догадываясь, что главным их врагом является сама человеческая раса.

Примечания

Ссылки 
 Список эпизодов на сайте IMDb
 «Торчвуд: День Чуда» на сайте TV.com
 Обзор сезона на сайте Variety
 Обзор сезона на сайте The Hollywood Reporter

Научно-фантастические телесериалы США
Телесезоны США 2011 года
Программы телеканала Starz
Торчвуд